

Toponyme 

 Loon, nom néerlandais du comté de Looz ;
 Groot-Loon, nom néerlandais  de Grand-Looz, section de la ville de Looz située en Région flamande dans la province de Limbourg ;
 Borgloon, nom néerlandais  de Looz située en Région flamande dans la province de Limbourg ;

 Loon Bay, municipalité située sur l'île de Terre-Neuve, dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador ;

 , une station de ski du New Hampshire ;

 Loon-Plage, commune du département du Nord ;

 Loon, village de la commune d'Assen, province de Drenthe ;
 Loon, hameau de la commune de Waalre, province du Brabant-Septentrional ;
 Loon op Zand, commune du Brabant-Septentrional ;

 Loon, municipalité des Philippines, province de Bohol, aux Philippines.

Patronyme 

 Hendrik Willem van Loon (1882-1944), historien et journaliste néerlando-américain ;
 Henry van Loon, acteur néerlandais ;
 Jurjen van Loon, réalisateur néerlandais ;
 Karel Glastra van Loon (1962-2005), journaliste et écrivain néerlandais ;
 Théodore van Loon (1581 ou 1582-1649), peintre flamand.

Pseudonyme 
 Slag Boom Van Loon, pseudonyme de Michael Paradinas (1971-), compositeur, producteur et DJ de musique électronique.

Personnage de fiction 
 Dai Loon, personnage de fiction (lézard géant) de la série de bande dessinée d'aventure et de science-fiction Yoko Tsuno, créée en  par l'auteur belge Roger Leloup.

Musique 
 Loon (1975-), de son vrai nom Chauncey Lamont Hawkins, rappeur et acteur américain ;
 The Loon, album du groupe de rock indépendant Tapes 'n Tapes  sorti en 2006.

Voir aussi 
 Loonie, nom familier du dollar canadien, en référence au plongeon huard (oiseau plongeur), appelé loon en anglais, qui figure sur la pièce de 1 $.
 Projet Loon, projet de Google visant à développer l’accès à l’Internet dans les zones les plus reculées de la planète.
 L'Atlas van Loon, ensemble d'atlas géographiques réalisé pour Frederik Willem van Loon sortis entre 1663 et 1676 ;
 

Homonymie de toponyme